ZNC peut faire référence à :
  ;
 Zeitschrift für Naturforschung C - A Journal of Biosciences, une revue scientifique allemande.
Code IATA des aéroports